Das Mixed der US Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Wera Swonarjowa und Bob Bryan.

Das Finale gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Mahesh Bhupathi gegen Katarina Srebotnik / Nenad Zimonjić mit 6:4 und 6:2.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Mixed der US-Open 2005

Mixed
2005